Хи́нкли () — английский топоним и фамилия:

Топоним 
США
  — деревня в Иллинойсе.
  — поселение в Калифорнии.
 Хинкли — город в Миннесоте.
  — тауншип в Огайо.
  — городок в Юте.

Прочие страны
  — город в Великобритании, графство Лестершир.

Фамилия 
 Хинкли, Гордон (1910—2008) — 15-й президент Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.
 Хинкли, Джон (род. 1955) — человек, покушавшийся на президента США Рональда Рейгана в 1981 году.
 Хинкли, Роберт Катлер (1853—1941) — американский художник.
  (род. 1946) — английский певец и сочинитель песен, музыкант-клавишник и музыкальный продюсер.

Вымышленные персоны
  (Профессор) — один из главных героев американского телесериала «Остров Гиллигана» (1964—1967) в исполнении Расселла Джонсона.

См. также 
 Хинкли Юнайтед
 Хинкли-энд-Босуорт
 Хиклин
 Хинкали